RTS 1 (Први програм РТС-а, Prvi program RTS-a; deutsch: Erster Kanal RTS) ist ein serbischer Fernsehsender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Radio-Televizija Srbije.

Aktuelle Programmaufstellung

Nachrichten 
 Дневник (Nachrichtenjournal)
 Јутарњи дневник (Morgenjournal)
 Вести (Kurznachrichten)
 Јутарњи програм (Morgenprogramm)
 Шта радите, бре? (Was macht ihr denn?)
 Београдска хроника (Belgrads Chronik)
 Око (Auge)
 Око магазин (Magazin: Auge)
 Евронет (Euronet)
 Упитник (Fragezeichen)
 Да. Можда, не (Ja. Vielleicht auch Nein.)
 Сведок (Zeuge)

Sport 
 Спорт плус (Sport Plus)
 UEFA Champions League (Лига шампиона)

Serbische Fernsehserien (Stand: Februar 2010) 
 Грех њене мајке (Greh njene majke) – Wiederholung
 Село гори, а баба се чешља (Selo gori, a baba se češlja)
 Бела лађа (Bela lađa)
 Породично благо (Porodično blago) – Wiederholungen
 Приђи ближе (Priđi bliže)

Unterhaltung 
 ТВ Слагалица (TV Slagalica) – Quizshow
 Кувати срцем (Kuvati srcem)
 У здравом телу (U zdravom telu)
 Једна песма, једна жеља (Jedna pesma, jedna želja)
 Високи напон (Visoki napon)
 Балканском улицом (Balkanskom ulicom)
 ТВ лица... као сав нормалан свет (TV lica... kao sav normalan svet)
 48 сати свадба (48 sati svadba)
 Мира Адања-Полак и Ви (Mira Adanja-Polak i Vi)
 Време је за бебе (Vreme je za bebe)
 Жикина шареница (Žikina šarenica) – Sonntagmorgen-Show
 ТВ бинго – Lottoziehungen

Ausländische Sendungen (Stand: Februar 2010) 
 Rome
 CSI: Crime Scene Investigation (Место злочина)
 The Riches (Ричијеви)
 Band of Brothers (Браћа по оружју)
 Boston Legal (Бостонски адвокати)
 Hannah Montana (Хана Монтана)
 The Unit (Јединица)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz (serbisch-latein)
 Offizielle Internetpräsenz (serbisch-kyrillisch)

Öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
Fernsehsender (Serbien)
Vollprogramm (Fernsehen)
Serbischsprachiger Fernsehsender